Гарапатас Километро Очента и Дос има више значења:

 Гарапатас Километро Очента и Дос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гарапатас Километро Очента и Дос, Ел Пунто МГ (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику